

Miejscowości na Ukrainie 
 Załużany – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim
 Załużany – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim
 Załużany – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim
 Załużany – wieś w obwodzie sumskim, w radzie miejskiej Ochtyrka